Нуук ( – Готхоб) е столицата на остров Гренландия.

Градът има 18.800 жители по официални данни към 2021 г. Топлите атлантически течения способстват крайбрежните води на тази част на острова да не замръзват през зимата. Преобладава субполярният климат. Основното стопанско занимание на населението е риболовът, особено на морски раци и калкановидни риби. Градът е и екзотична цел за много туристи. Основан е през 1728 г.

География 
Намира се на югозападния бряг на Гренландия в устата на фиорда Добра Надежда, на около 240 километра южно от Северен полярен кръг. През декември слънцето изгрява в 10:00 и залязва в 14:30 ч. В началото на август има Бели нощи. В тази част на Гренландия, където е Нуук, морето не замръзва през зимата, което създава благоприятни условия за риболов.

Климат 
Климатът на Гренландия е субарктически към арктически. Средната зимна температура по крайбрежието е между -7 °C и -36 °C, а средната лятна температура е от 3 °C докъм 10 °C. В центъра на острова средната температура може да достигне -47 °C, при абсолютен минимум -70 °C, а дори през лятото температурите рядко достигат нулата. През последните години ледът се топи все по-бързо, като голяма част от него не се възстановява.

Личности 
 Родени
 Йеспер Грьонкяер (р. 1977), датски футболист

Побратимени градове 
  Вантаа, Финландия
  Куксхавен, Германия
  Олбор, Дания
  Рейкявик, Исландия
  Ушуая, Аржентина

Външни препратки 
 Официална страница на града (на датски)

Източници 

Градове в Гренландия
Столици в Северна Америка